Proud může znamenat:

v přírodních vědách
 proud (tekutina) – fyzikální tok tekutin – kapalin, případně plynů
 mořský proud – pohybující se masa mořské vody
 geostrofický proud – otáčivý proud 
 turbiditní proud – dnový vodní proud obsahující sedimentární materiál
 výčasový proud, slapový proud – proud vody vyvolaný slapy (přílivový a odlivový proud)
 zpětný proud, trhlinový proud – proud odvádějící vody příboje
 vzdušný proud
 konvektivní proud – vertikální vzdušný proud (updraft či downdraft)
 elektrický proud – uspořádaný pohyb elektricky nabitých částic
 střídavý proud
 stejnosměrný proud
 bludný proud – elektrický proud uzavíraný zemí
 proud nakrátko – elektrický proud točivého elektrického stroje po připojení do sítě se zabrzděným rotorem
 proud naprázdno – elektrický proud odebíraný nezatíženým elektrickým strojem
 telurický proud – přirozený elektrický proud pod povrchem Země
 neutronový proud, neutronové záření – vyzáření neutronu
 datový proud – tok dat v informatice (anglicky stream)
 standardní proudy – předem nastavené vstupní a výstupní kanály mezi programem a jeho okolím
 transpirační proud – v biologii rostlin

v rozhlasovém vysílání
 proud hudby a slova, tzv. proudové vysílání (zástupcem tohoto stylu je např. Radiožurnál)

přeneseně v dalších oblastech
 svazek tenkých předmětů připomínající proud vody – např. proud vlasů (pramínek)
 myšlenkový proud – zpravidla větší shluk názorů vykazujících společné rysy
 proud vědomí – literární technika
 hlavní proud, mainstream – hlavní a populární styly v umění

vlastní jména a zkratky
 Proud – minipivovar akciové společnosti Plzeňský Prazdroj
 Proud (noviny) – někdejší litoměřické okresní noviny
 PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, zapsaný spolek
 Proud Like a God – debutové album skupiny Guano Apes

Související články 
 protiproud
 proudění

Externí odkazy